El nombre de Quintana Roo puede referirse a:

Personas 
Andrés Quintana Roo, patricio novohispano, nacido en México, insurgente en el proceso independentista.
Tomás Domingo Quintana Roo, sacerdote, hermano de Andrés Quintana Roo.

Lugares 
Quintana Roo, una de las 32 entidades federativas de México;
Municipio de Quintana Roo, uno de los 106 municipios en que se divide el estado mexicano de Yucatán.
Quintana Roo (Yucatán), localidad del estado de Yucatán, cabecera del municipio del mismo nombre.
Quintana Roo (Baja California), localidad del municipio de Mexicali, dentro de la delegación Batáquez.